Košťálek je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Košťálek (* 1995) – český lední hokejista
 Josef Košťálek (1909–1971) – český fotbalista
 Josef Košťálek (odbojář) (1905–1944) – český komunistický odbojář

Související články 

 Košťál (příjmení)
 Koštiál
 Koštial

Česká příjmení